El término choctaw puede referirse a:

Choctaw, nación nativa norteamericana.
Choctaw, idioma choctaw.
Choctaw, localidad estadounidense del estado de Luisiana.
Choctaw, localidad estadounidense del estado de Oklahoma.
Choctaw Lake, población estadounidense del estado de Ohio.
Choctaw, elemento del patinaje artístico.